Gminy i miejscowości w Rumunii
 Mihai Viteazu – gmina w okręgu Kluż
 Mihai Viteazu – wieś w okręgu Kluż
 Mihai Viteazu – gmina w okręgu Konstanca
 Mihai Viteazu – wieś w okręgu Konstanca, w gminie Mihai Viteazu

 Mihai Viteazu – wieś w okręgu Călărași, w gminie Vlad Țepeș
 Mihai Viteazu – wieś w okręgu Marusza, w gminie Saschiz